Dolina carsica – formazione geologica
 Dolina marina – formazione geologica subacquea
 San Dorligo della Valle/Dolina – comune della Venezia Giulia in provincia di Trieste
 Marija Dolina – aviatrice sovietica durante e dopo la seconda guerra mondiale